En Pologne, Kontrewers peut désigner :

 Kontrewers, village de la voïvodie de Łódź,
 Kontrewers, village de la voïvodie de Mazovie,
 Kontrewers, village de la voïvodie de Sainte-Croix.